Горошков (; ранее - Чорошков) — упразднённая деревня в Хойникском районе Гомельской области Белоруссии. Входила в состав Поселичского сельсовета.

География

Расположение 
Находилась на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.

Транспортная система 
В деревне нет жилых домов (2004).

Экология и природа 
В связи с радиационным загрязнением после катастрофы на Чернобыльской АЭС жители переселены в места не загрязнённые радиацией.

История 
Наиболее раннее упоминание датируется 12 июня 1618 г., в перечне деревень Хойникского имения пана Николая Харлинского, откуда подданные имения Юровичи пани-матери Гальшки (из Гулевичей) и пана-сына Михала Лозков увели волов.
В 1844 году — деревня Волоцкогофольварка  Хойникского имения, находилось во владении Владислава Карловича Прозора в Речицком уезде Минской губернии. В 1870 году в составе Хойникской волости тех же уезда и губернии. В 1897 году в деревне находились часовня и хлебозапасный магазин.

С 8 декабря 1926 года до 1986 года центр Горошковского сельсовета Хойникского района Речицкого, с 9 июня 1927 года Гомельского округов, с 30 декабря 1927 года в Корчовском сельсовете этого района и округа (до 26 июля 1930 года), 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей. В 1959 году в Заболотском сельсовете, в 1970 в Поселичском сельсовете.

Решением Хойникского районного Совета депутатов от 21 сентября 2010 г. № 25 "Об упразднении сельских населённых пунктов Хойникского района" деревня Горошков Поселичского сельсовета упразднена.

Население

Численность 
1980-е — жители деревни переселены

Динамика 
 1844 год — 18 дворов, 126 жителей
 1897 год — 35 дворов, 245 жителей (согласно переписи)
 1909 год — 40 дворов, 253 жителя
 1917 год — 52 двора, 357 жителей
 1926 год — 76 дворов, 364 жителя
 1959 год — 191 житель (согласно переписи)
 1970 год — 154 жителя
 2004 год — жителей нет

Примечания

Ссылки 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С.В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г.П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0
 

Исчезнувшие населённые пункты Хойникского района
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Белоруссия)